Ногайты — название населённых пунктов в Казахстане:

 Ногайты — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Ногайты — село в Бейнеуском районе Мангистауской области.